Live Oak kan syfta på:

 Live Oak, Florida
 Live Oak, Santa Cruz County, Kalifornien
 Live Oak, Sutter County, Kalifornien
 Live Oak, Texas